Jean Durand peut désigner :

 Jean Durand (1865-1936), homme politique français ;
 Jean Durand (1882-1946), réalisateur français ;
 Jean Durand (1907-1992), homme politique français.

Voir aussi